Резьба по камню (, ; ) — процесс предоставления камню необходимой формы и внешней обработки.

История. Общее описание 
Древнейшее произведение репрезентативного искусства — это резьба по камню. Среди археологических находок до н. э. были знаки, высеченные на камнях или петроглифы. Также фигурки Венеры, такие как Венера Берехата Рам. Резьба по камню применялась на всех этапах истории материальной культуры стран и народов мира.

Резьба по камню осуществляется посредством распыления, токарной обработки, сверления, шлифовки, полировки, операций доводки, гравировки.

Наивысшие достижения резьбы по камню связаны с обработкой халцедона, оникса, агата, гелиотропа, горного хрусталя, аметиста, яшмы, нефрита, родонита, малахита, лазурита, изумруда, бирюзы, янтаря, коралла, гипса и селенита, обсидиана, мрамора, мраморного оникса («алебастра») и других облицовочных, поделочных, ювелирно-поделочных и ювелирных камней.

Камень в Древнем Египте 
Египет богат на твёрдые породы камня, такие как гранит, сиенит, порфир, базальт и мягкие: песчаник и известняк. Для песчаника и известняка нижнего Нила характерна правильная трищановатисть, она также характерна гранитам. Эта особенность упростила египтянам добычу монолитов камня в виде кубов и параллелепипедов и в какой-то мере определила своеобразие египетских скульптур. В природные каменные блоки вкладывались оставление движения тела фигуры с плотно прижатыми руками.

Наибольшим чудом Египта являются пирамиды. Эти каменные сооружения построены в эпоху Древнего царства, во времена Хеопса, Хефрена и Микерина. Масса каждого блока, из которого состоит пирамида, более двух тонн. Никакого связующего материала в пирамиде нету, камни держатся на своём весе и при этом линию стыка каменной кладки не видно на фотографиях. Удивительно, но выполняли свою работу каменными и медными инструментами.

В каменоломнях на правом берегу Нила рабы добывали белый мелкозернистый известняк. В скале по обозначенным границам будущего блока медным резцом выдалбливали глубокую канаву, в которую затем забивали клинья из сухого дерева и обливали их водой. Дерево разбухало, увеличивалось в объёме, трещина увеличивалась и в конце концов блок отделялся от скалы.

Поверхность выколотого блока выравнивали несколькими способами. Самым простым способом была обивка куском твёрдого камня, многочисленно наносились удары по заготовке, откалывались мелкие куски. В результате блок покрывался мелкими выемками. Второй способ обработки — сверление. Кремниевые свёрла, которые имели форму полумесяца, ставили так, что при работе снималась часть перегородки от предыдущей операции. Часть оставшейся сбивалась медным резцом или каменным молотком. Так получали крупные, ровные, плоские, каменные блоки.

Базальт для облицовки выламывали в Файюмском оазисе. Для обработки базальтовых и гранитных блоков каменщики пользовались своеобразными медными пилами, не похожими на современные. Это были полоски меди толщиной 3-4 мм, длиной 1,6 м (возможно и больше) без зубцов. Режущий край был слегка закруглённый. Работа выполнялась с помощью абразива, которым служил кварцевый песок. При движении такого инструмента твёрдые кварцевые песчаники впивались в мягкий металл и становились будто мелкими зубцами, которые спиливали камень.

Статуи фараона, вырезанные из цельных глыб розового гранита, имели достаточно интересный способ изготовления. Сначала из глыбы вытёсывали подобие большого ящика. Затем на его сторонах расчерчивали ячейки, по ним контур статуи. Затем бронзовыми наконечниками снимали лишний камень.

Грандиозная архитектура Древнего Египта свидетельствует о высоком инженерном искусстве египтян, которые создали замечательные сооружения пять тысячелетий назад, когда только начала зарождаться одна из древнейших цивилизаций.

Камень в античной Греции

Инструменты для резьбы камня

См. также 
 Огранка

Литература 
 Малая горная энциклопедия в 3 т. / под ред. В. С. Билецкого. — Д.: Восточный издательский дом, 2004—2013.

Ссылки 

Художественная резьба